Петру́шка:
 Петрушка () — род растений семейства Зонтичные.
 Петрушка посевная () — вид растений рода Петрушка, зеленная культура.
 «Петрушка» — шоколадное яйцо с сюрпризом внутри, аналог «Киндер-сюрприза».

В культуре 
 Петрушка — перчаточная кукла, персонаж русского народного театра.
 «Петрушка» — балет Игоря Стравинского (1911).
 «Петрушка» — рисованный мультфильм Льва Атаманова (СССР, 1971).
 «Петрушка» — московский уличный театр кукол, основанный в 1989 году.

Гидроним 
 Петрушка — река в Самарской области, приток Чапаевки (бассейн Волги).
 Петрушка — река в Кемеровской области, правый приток Чесноковки (бассейн Оби).

Фамилия 
 Петрушка, Адам (род. 1938) — полковник госбезопасности ПНР, организатор убийства Ежи Попелушко.

См. также 
 «Петрушка на войне» — кукольный спектакль в жанре балаганного представления.
 Петрушко (значения)
 Синдром Петрушки (значения)